Le Championnat du monde de vitesse moto 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto organisé par la FIM.

Calendrier

La pré-saison 
Le , les dates de la pré-saison 2017 ont été dévoilées.

Les courses 
Le , la Fédération internationale de motocyclisme a dévoilé un calendrier provisoire de 18 courses. Le calendrier définitif est dévoilé le .

 Il était prévu que le Grand Prix de Grande-Bretagne se tienne sur le nouveau . La construction n'ayant pas commencé, la course est maintenue sur le circuit de Silverstone, qui devrait également accueillir la compétition de 2018.

Les tests 
Trois dates sont prévues en 2017 sur la catégorie MotoGP.

Moto GP

Changements 
Techniques
Interdiction des ailerons en MotoGP ;
En cas de course « Flag to Flag », seuls quatre mécaniciens portant des casques spécifiques seront autorisés sur la pit lane. Le mécanicien tenant la moto pourra tenir le levier d’embrayage, mais la sélection de la vitesse ne pourra être faite que par le pilote.
Équipes
 KTM rejoindra le MotoGP avec une équipe composée de Bradley Smith et Pol Espargaró.
Pilotes
 Jorge Lorenzo quitte Movistar Yamaha pour Ducati. 
 Maverick Viñales quitte la Team Suzuki Ecstar pour Yamaha Factory Racing.
 Bradley Smith et Pol Espargaró quittent Tech 3 Yamaha pour rejoindre la nouvelle équipe de KTM.
 Álex Rins quitte la Moto2, intégrant la Team Suzuki Ecstar. Il sera rejoint par Andrea Iannone, qui quitte Ducati.
 Sam Lowes quitte la Moto2, intégrant l'Aprilia Racing Team Gresini. Il sera rejoint par Aleix Espargaró, qui quitte Suzuki.
 Jonas Folger et Johann Zarco quittent la Moto2 et intègrent l'équipe Monster Yamaha Tech 3.
 Stefan Bradl et Eugene Laverty quittent le MotoGP pour rejoindre le championnat du monde de Superbike.
 Álvaro Bautista quitte l'Aprilia Racing Team Gresini et retourne chez Aspar Team, pour qui il avait couru entre 2006 et 2009.
 Après une saison passée en Superbike, Karel Abraham revient au MotoGP chez Aspar.

Participants 
Une liste provisoire des engagés a été révélée par la Fédération internationale de motocyclisme le .

Résultats en Moto GP

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Moto2

Changements 
Équipes
 Les équipes Dynavolt Intact GP et Leopard Racing évolueront sur des machines Suter.
 Les équipes Ajo Motorsport et Sky Racing Team VR46 s'engagent en Moto2.
 Les équipes SAG et Italtrans aligneront deux machines.
Pilotes
 Jorge Navarro quitte la Moto3 et remplace Sam Lowes dans l'équipe Federal Oil Gresini.
 Marcel Schrötter quitte l'équipe AGR pour Dynavolt Intact GP, en remplacement de Jonas Folger.
 Fabio Quartararo quitte la Moto3 et rejoint Páginas Amarillas HP 40.
 Remy Gardner rejoint Xavi Vierge chez Tech3.
 Isaac Viñales intègre l'équipe SAG.
 Brad Binder quitte la Moto3 et intègre, avec Miguel Oliveira, l'équipe Moto2 de Red Bull KTM Ajo.
 Andrea Locatelli quitte la Moto3 et rejoint Mattia Pasini dans l'équipe Italtrans.
 Francesco Bagnaia quitte la Moto3 et rejoint l'équipe Moto2 de Sky Racing.
 Xavier Siméon quitte QMMF Racing pour l'équipe Tasca Racing Scuderia Moto2.
 Dominique Aegerter rejoint Dany Kent chez Leopard Racing.
 Yonny Hernández quitte le MotoGP et intègre, auprès de Steven Odendaal, l'équipe AGR.
En cours de saison
 Danny Kent quitte Kieffer Racing dès le troisième Grand Prix de la saison. Il est remplacé de manière définitive par Tarran Mackenzie à partir du cinquième Grand Prix.
 Axel Bassani est remercié à la veille du sixième Grand Prix, il est remplacé chez Speed Up Racing par Augusto Fernández.

Participants 
Une liste provisoire des engagés a été révélée par la Fédération internationale de motocyclisme le .

Résultats en Moto 2

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Moto3

Changements 
Équipes
 L'équipe SIC58 Squadra Corse dirigée par Paolo Simoncelli (père de Marco Simoncelli) intègre le championnat, avec deux pilotes sur des machines Honda NSF250RW.
 L'équipe Peugeot Saxoprint (ex-Racing Team Germany) est renommée en PrüstelGP 
Pilotes
 Après deux saisons en tant que remplaçant, Lorenzo Dalla Porta intègre l'Aspar Mahindra Team.
 Exclu de l'équipe Sky Racing Team VR46 depuis des essais libres du Grand Prix moto d'Autriche 2016, Romano Fenati intègre l'équipe Ongetta–Rivacold.
 Niccolò Antonelli quitte Ongetta-Rivacold pour rejoindre Red Bull KTM Ajo.
 Enea Bastianini rejoint Estrella Galicia 0,0.
 Jorge Martín rejoint Gresini Racing Moto3.
 Jakub Kornfeil quitte l'équipe malaisienne SIC Racing Team et rejoint, en compagnie de Patrik Pulkkinen (transfuge de la Red Bull MotoGP Rookie Cup) l'équipe PrüstelGP.

Participants 
Une liste provisoire des engagés a été révélée par la Fédération internationale de motocyclisme le .

Résultats en Moto 3

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 Page officielle site de la FIM

Championnat du monde de vitesse moto
Vitesse moto